

Geografia 

Little River, centro degli Stati Uniti in California
Little River, centro degli Stati Uniti in Carolina del Sud
Little River, città degli Stati Uniti in Kansas
Little River, fiume degli Stati Uniti in Florida

Tecnologia 
Little River, chipset Intel